Ве́сос () — норвежская фамилия, происходит от названия фермы Весос (), расположенной в коммуне Винье, в фюльке Телемарк. По данным Статистического управления Норвегии, на 2011 год зарегистрировано 14 носителей этой фамилии.

Среди известных носителей — семья прославленных норвежских литераторов:

 Весос, Тарьей (1897—1970) — норвежский писатель.
 Весос, Халдис Мурен (1907—1995) — норвежская поэтесса, жена Тарьея.
  (род. 1935) — норвежский журналист и писатель, сын Тарьея и Халдис Мурен.
  (род. 1939) — норвежская писательница и переводчица, младшая сестра Улава.

Примечания